Folgende Liste sortiert Länder nach ihrer durchschnittlichen Höhe über dem Meeresspiegel in Metern.

Liste 
Quelle für fast alle Daten ist die Portland State University.

Quelle für Liechtenstein und den Vatikan ist die topographic-map.com.

Einzelnachweise 

Hohe
Liste (Geographie)